Коноваловка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Коноваловка — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Коноваловка — село в подчинение городской администрации Риддера Восточно-Казахстанской области.
 Коноваловка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Коноваловка — село в Борском районе Самарской области.
 Коноваловка — село в Мензелинском районе Татарстана.
 Коноваловка — урочище на территории городского округа Нижний Тагил Свердловской области.

Украина 
 Коноваловка — село в Машевском районе Полтавской области.

Реки 
 Коноваловка (приток Ваграна) — река в Свердловской области
 Коноваловка (приток Туры) — река в Свердловской и Тюменской областях